Nürnberger Platz ist der Name folgender Plätze:

 Nürnberger Platz (Berlin) in Berlin-Wilmersdorf 
 Nürnberger Platz (Dresden) in der Dresdner Südvorstadt

Siehe auch:
 Nürnberger Ei (Dresden), Weitung der Nürnberger Straße in der Dresdner Südvorstadt
 Nürnberger Straße